

Carriera

Club
Ha militato in vari sodalizi calcistici francesi.

Con l'ASOA Valence ha disputato il Championnat de France de football D2 1996-1997, chiudendo la stagione al decimo posto finale.
Successivamente ha giocato nel Poitiers, nel Chatellerault, nel Buxerolles ed infine nuovamente nel Poitiers.

Nazionale
Ha disputato quattro incontri con la Nazionale di calcio del Camerun Under-20 nel Campionato mondiale di calcio Under-20 1995 svoltosi in Qatar, arrivando ai quarti di finale il 18 aprile persi contro l'Argentina.

Note

Collegamenti esterni